Кабинковият лифт „Симеоново - Алеко“ е най-дългият кабинков лифт в България с дължина 6270 м. По трасето на лифта са поставени 60 стълба. Първата станция е от кв. Симеоново. Има две междинни станции, намиращи се в една постройка. Четвъртата станция се намира до писта „Витошко Лале 1“ и дава възможност пътниците да се прекачат на седалковия лифт „Академика 1 или Витошко Лале 1“. Последната станция се намира до хижа Алеко. Всяка кабинка е с 6 места. Времето за пътуване отнема 30 минути. Работното време през зимата е от 8:30 до 16:30, а през лятото от 8:30 до 17:30.

Витоша